Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Horacio Zeballos.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Guido Pella con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Gaël Monfils (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Alexander Zverev (campione)
  Fabio Fognini (secondo turno)

 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Jan-Lennard Struff (quarti di finale)
 Thomaz Bellucci (secondo turno)

Qualificati 

  Yannick Hanfmann (quarti di finale)
  Jozef Kovalík (primo turno)

 Guido Pella (finale)
 Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

Wildcard 

  Daniel Masur (primo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

 Casper Ruud (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2017